Artois Championships 2007 — 105-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лондоне (Великобритания) и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 11 по 17 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Ллейтон Хьюитт
 в парном разряде —  Пол Хенли и  Кевин Ульетт

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 2 в мире на тот момент). Испанец не смог оправдать свой статус, уступив в полуфинале Николя Маю, накануне старта соревнования не попавшему даже в посев соревнования. Француз затем добрался до титульного матча (дебютного на подобном уровне), где на решающем тай-брейке уступил второй ракетке турнира Энди Роддику. Прошлогодний чемпион — Ллейтон Хьюитт — защищал свой титул, но уступил уже на старте.

Парный турнир свёлся к борьбе лидеров посева: полуфинальные пары составила первая четвёрка этой группы, а титульный матч разыграли альянсы Даниэль Нестор / Марк Ноулз и братья Брайаны. Американская команда оказалась чуть слабее своих оппонентов, уступив им по итогам двух сетов. Прошлогодние чемпионы — Пол Хенли и Кевин Ульетт — защищали свой титул и дошли до полуфинала. Последняя несеянная команда уступила в четвертьфинале, причём один из трёх альянсов, добравшийся до этой стадии, не должен был играть лондонский приз вовсе, попав в сетку лишь после позднего снятия с турнира другой команды.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Энди Роддик обыграл  Николя Маю со счётом 4-6, 7-6(7), 7-6(2).
 Роддик выигрывает 1-й титул в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Маю сыграл свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Х. М. дель Потро
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Т. Юханссон
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Г. Монфис
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= И. Андреев
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= М. Мирный
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= Ф. Вердаско
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=11
| RD1-team09= Й. Бьоркман
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Дж. Гимельстоб
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=1

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Н. Маю
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= И. Куницын
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= О. Эрнандес
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Д. Удомчоке
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Надаль
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Х. М. дель Потро
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Г. Монфис
| RD2-score03-1=62
| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=
| RD2-team04= М. Мирный
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=7

| RD2-seed05=11
| RD2-team05= Й. Бьоркман
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Н. Маю
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=62
| RD2-score06-3=6| RD2-seed07=
| RD2-team07= Д. Удомчоке
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= И. Любичич
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Надаль
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= М. Мирный
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Н. Маю
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= И. Любичич
| RD3-score04-1=63
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Надаль
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=60
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Н. Маю
| RD4-score02-1=7| RD4-score02-2=7| RD4-score02-3=

}}

 Секция 2 

 Секция 4 

 Парный турнир 
 Марк Ноулз /  Даниэль Нестор''' обыграли  Боба Брайана /  Майка Брайана со счётом 7-6(4), 7-5.
 Ноулз выигрывает 2-й титул в сезоне и 46-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Нестор выигрывает 2-й титул в сезоне и 48-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 Artois Championships
 ATP Тур 2007
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2007 года
2007
2007 год в Лондоне